Khun hace referencia a varios artículos:

Lugares en Tailandia
Bang Khun Thian, uno de los 50 distritos de Bangkok;
Parque nacional de Khun Phra Wo, área protegida del norte del país;
Parque nacional de Khun Nan, provincia de Nan;
Cordillera de Khun TanTúnel de Khun Tan
Parque nacional de Khun Khan, provincia de Chiang Mai;

Personas
Rodolfo Kuhn, director de cine, guionista y productor argentino;
Thomas Kuhn, físico, historiador y filósofo de la ciencia estadounidense;
 Hakchenda Khun, historietista francesa de origen chino y jemer, conocida como Aurélia Aurita;

Además